Arsenjewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Arsenjewo (Tula), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Tula

 Arsenjewo (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Arsenjewo (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Arsenjewo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Dörfer in der Oblast Tula:
 Arsenjewo (Tula, Plawsk), im Rajon Plawsk
 Arsenjewo (Tula, Schtschokino), im Rajon Schtschokino
 Arsenjewo (Tula, Tjoplo-Ogarjowski), im Rajon Tjoplo-Ogarjowski
 Arsenjewo (Tula, Uslowaja), im Rajon Uslowaja
 Arsenjewo (Tula, Wenjow), im Rajon Wenjow
 Arsenjewo (Twer), Dorf in der Oblast Twer